Соревнования в марафоне у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили 24 августа на улицах города; финиш состоялся на Пекинском национальном стадионе.

21-летний Самуэль Ванджиру принёс Кении первую в истории победу в олимпийском марафоне. Чемпион мира 2003 и 2005 годов Жауад Гариб стал первым с 1960 года марокканцем, выигравшим олимпийскую медаль в этой дисциплине.

Медалисты

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований обновился олимпийский рекорд.

Результаты

Ссылки 
 Лёгкая атлетика на официальном сайте игр

М